Frank Williams peut désigner :
 Frank D. Williams (1893-1961), directeur de la photographie américain ;
 Frank Williams (1931-2022), acteur britannique ;
 Frank Williams (1942-2021), propriétaire de l'écurie de Formule 1 du même nom ;
 Frank Williams (1975-), musicien français ;
 Frank Williams (1980-), joueur de basket-ball américain.